Заражение ВИЧ-инфекцией жителей Шымкента — громкий скандал, случившийся в 2006 году в Шымкенте, первый случай массового заражения ВИЧ-инфекцией в Казахстане.

В области было выявлено 12 инфицированных матерей и 84 инфицированных детей, из них 8 детей скончались ко времени начала суда в результате различных болезней, а один ребёнок усыновлён гражданами США.

Обвинения по факту массового заражения детей ВИЧ-инфекцией в ЮКО предъявлены 21 человеку, в основном должностным лицам.

Примечания 

История Шымкента
ВИЧ-инфекция
2006 год в Казахстане
Преступления против жизни и здоровья